Caló des Moro puede referirse a:
 Caló d'es Moro, una playa de Mallorca (España).
 Caló d'es Moro, una playa de Ibiza (España).
 Caló d'es Moro, una playa de Formentera (España).